Ива́н Долгору́ков: Долгоруков, Иван Алексеевич (1708—1739) — фаворит императора Петра II.
 Долгоруков, Иван Андреевич Шибан (?—1590) — воевода во времена правления Ивана Грозного и Фёдора Ивановича.
 Долгорукий, Иван Андреевич (сер. XV в.) — удельный князь, сын Андрея Константиновича Оболенского, родоначальник князей Долгоруковых.
 Долгоруков, Иван Григорьевич — князь, дядя И. А. Долгорукова.
 Долгоруков, Иван Михайлович (1764—1823) — русский писатель и государственный деятель, вице-губернатор Пензы (1791—1797), губернатор во Владимире (1802—1812).